Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sofia Open 2020 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 7. und 8. November 2020 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Sofia